Ci sono tre comete periodiche scoperte e due co-scoperte dall'astronomo russo Grigorij Nikolaevič Neujmin che hanno Neujmin quale nome o parte del nome:

 25D/Neujmin (25D/1916 D1, Neujmin 2)
 28P/Neujmin (28P/1913 R2, Neujmin 1)
 42P/Neujmin (42P/1929 P2, Neujmin 3)
 57P/du Toit-Neujmin-Delporte (57P/1941 O1, du Toit-Neujmin-Delporte)
 58P/Jackson-Neujmin (58P/1936 S1, Jackson-Neujmin)